Солонечник (Galatella) — рід квіткових рослин із родини айстрових.

Поширення 
Зростає у Євразії й пн.-зх. Африці. В Україні ростуть: Galatella linosyris, Galatella sedifolia, Galatella tatarica, Galatella villosa.

Види 
Список за Plants of the World Online

 Galatella albanica Degen
 Galatella altaica Tzvelev
 Galatella amani (Post) Grierson
 Galatella anatolica Hamzaoglu & Budak
 Galatella angustissima (Tausch) Novopokr.
 Galatella aragonensis Nees
 Galatella bectauatensis Kupr. & Koroljuk
 Galatella biflora (L.) Nees
 Galatella cana (Waldst. & Kit.) Nees
 Galatella chromopappa Novopokr.
 Galatella chulbairica Tulyag.
 Galatella coriacea Novopokr.
 Galatella cretica Gand.
 Galatella crinitoides Novopokr.
 Galatella dahurica DC.
 Galatella divaricata (M.Bieb.) Novopokr.
 Galatella fastigiiformis Novopokr.
 Galatella hauptii (Ledeb.) Lindl. ex DC.
 Galatella hissarica Novopokr.
 Galatella linosyris (L.) Rchb.f.
 Galatella litvinovii Novopokr.
 Galatella malacitana Blanca, Gavira & Suár.-Sant.
 Galatella polygaloides Novopokr.
 Galatella regelii Tzvelev
 Galatella saxatilis Novopokr.
 Galatella scoparia (Kar. & Kir.) Novopokr.
 Galatella sedifolia (L.) Greuter
 Galatella tatarica (Less.) Novopokr.
 Galatella tianschanica Novopokr.
 Galatella villosa (L.) Rchb.f.
 Galatella villosula Novopokr.

Примітки 

Айстрові (підродина)
Роди айстрових